Transformation har flere specialiseringer:
 Lineær transformation - lig linear afbildning/funktion lig operator.
 Geometrisk transformation
 Transformationsgeometri
 Affin transformation - lig affin afbildning.
 Unitær transformation
 Transformation - det en elektrisk transformator udfører.